Больша́я Ма́рьинская улица — улица на севере Москвы, в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа, между Широким проездом и улицей Бочкова, проходит параллельно проспекту Мира.

История 
Названа в начале XX века по деревне Марьино, которая была включена в пределы Москвы также в начале XX века. В 1960-е годы здесь началась массовая жилая застройка (бывшая Малая Марьинская улица сейчас — Улица Годовикова).

Расположение 
Большая Марьинская улица начинается в жилой застройке между проспектом Мира (слева от него) и Мурманским проездом. Проходит параллельно проспекту на север, пересекает Широкий проезд, Узкий переулок и заканчивается в жилой застройке вблизи от улицы Бочкова (соединяется с ним лишь внутридворовым проездом).

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 7, корпус 1 — издательство «Витязь»; газета «Искусство народов мира»; журналы «Дополнительное образование и воспитание», «Живописная Россия», «Мир и безопасность»;
 № 9 — Управление Федерального казначейства МФ РФ по г. Москве, Отделения: по СВАО;
 № 9, корпус 1 — инвестиционная компания «Фора-Капитал»; ФГУ «Росдоринформсвязь»;
 № 9, строение 1 — информационно-издательская служба и журнал «Металлоснабжение и сбыт»;
 № 9, строение 2 — Одеждаоптторг; Российский союз поставщиков металлопродукции; Информационно-аналитический центр Федерального дорожного агентства;
 № 15, строение А — Культурный центр СВАО;
 № 17 — жилой дом. Здесь жил актёр Н. Н. Ерёменко (младший)
 № 19 — Останкинский ОДС СВАО;

По чётной стороне:
 № 2 — издательство «Теремок-97».

См. также 
 Марьино, бывшая деревня, в составе Москвы с 1917 года;
 Малая Марьинская улица, ныне Улица Годовикова;
 улица Марьина Деревня, ныне Калибровская улица;
 Марьина Роща, район в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Останкинского района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема улицы